Der Begriff Herzflimmern steht:

 in der Medizin für das Kammerflimmern oder Kammerflattern des Herzens
 umgangssprachlich für Herzrasen, siehe Tachykardie
 umgangssprachlich für Herzklopfen, siehe Palpitation
 für den Kinofilm Herzflimmern (1971) von Louis Malle
 für den Fernsehfilm Herzflimmern (1998) des Regisseurs Dieter Kehler
 für die Fernsehserie Herzflimmern – Liebe zum Leben
 Das Duo: Herzflimmern, TV-Episode (2005)

Siehe auch
 Vorhofflimmern
 Kammerflimmern (Film)